Мане́ж () — термін, що має такі значення:
 Манеж — приміщення для їзди кіньми, їх тренінгу. Перший кінний манеж побудував аукціонер кінних зманань з Англії Річард Татерсол. Кінні манежі — як будівля притаманні як ансамблям панських садиб (Хмеліта Грибоєдових, Червоне село Єрмолова тощо), так і різних міст (манеж палацу Вальдштейн, Прага, манеж садиби Голіциних, Тростянець на Сумщині, Україна). Збережені Кінні манежі в 20 столітті зазнали перебудов і пристосування для виставок, які почали проводити в різних манежах ще у 19 столітті.
 Манеж — спортивна споруда для фехтування або легкої атлетики.
 Манеж у цирку — назва циркової арени.
 Манеж — різновид дитячих меблів.
 Манеж — будівля в Москві, що з 1957 року регулярно використовується для виставок.

Топонім 

 Манеж — назва житлового масиву в місті Липецьк, Росія.
 Манеж — село в Шаховському районі Московської області